kocioł – duże naczynie do gotowania, którego dno jest połową sfery
 kocioł – forma ukształtowania terenu (koliste zagłębienie)
 kocioł lodowcowy (cyrk lodowcowy)
 kocioł eworsyjny

Urządzenia grzewcze 
 kocioł centralnego ogrzewania
 kocioł fluidalny
 kocioł lokomobilowy
 kocioł parowy
 Kociołek Papina
 kocioł płomienicowo-płomieniówkowy
 kocioł odzysknicowy
 kocioł warzelny – rodzaj kadzi browarnej do gotowania brzeczki piwnej

Nazwy geograficzne 
 Kocioł – jezioro koło Karnit, na północny wschód od wsi Urowo
 Kocioł – jezioro na Pojezierzu Lubuskim
 Kocioł – jezioro na Pojezierzu Mazurskim
 Kocioł – przełęcz w Gorcach
 Kocioł – szczyt w Górach Izerskich
 Kocioł – szczyt w Czechach, w Sudetach Środkowych, w Karkonoszach
 Kocioł – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich

Miejscowości 
 Kocioł – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Lewin Kłodzki
 Kocioł – woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno
 Kocioł – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Kocioł – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim w gminie Pisz

Inne 
 kocioł bałkański – określenie sytuacji geopolitycznej na Półwyspie Bałkańskim
 Kocioł – trybuna kibiców na stadionie Lecha Poznań
 kotły – instrument perkusyjny
 kotły